

Communes 
 Néré est une commune française de la Charente-Maritime.

Rivières 

 La Nère est une rivière qui s'écoule dans le département de la Haute-Garonne.
 La Nère est une rivière qui s'écoule dans le département du Cher.
 Ruisseau de la Nère est une rivière qui s'écoule dans le département de la Gironde

Mythologie 

 Nérée est un dieu marin primitif

Voir aussi 

 .